Zsuzsa Czene ist der Name folgender Personen:

* Zsuzsa Czene (Leichtathletin), ungarische Siebenkämpferin 
 Zsuzsa Czene (Biathletin) (* 1980), ungarische Biathletin